Steve Leo Beleck A'Beka (Yaoundé, 10 februari 1993) is een Kameroen-Frans voetballer die als aanvaller speelt. Hij verruilde in 2014 Udinese voor ACF Fiorentina.

Clubcarrière 
Beleck verliet op vijftienjarige leeftijd zijn geboorteplaats om zich aan te sluiten in de jeugd van Panthrakikos. Hier stroomde hij in het seizoen 2009/10 door naar de eerste ploeg. Hij debuteerde in januari 2010 met een basisplaats tegen Iraklis. Na 50 minuten kreeg hij een rode kaart, waardoor hij de twee daaropvolgende wedstrijden geschorst was. Beleck maakte in februari 2010 vier doelpunten, waaronder één tegen AEK Athene. Hij scoorde in totaal vijf keer in dertien wedstrijden voor Panthrakikos.

Beleck tekende op 22 juli 2010 vijfjarig contract bij Udinese. Dat verhuurde hem in juli 2011 voor één seizoen aan AEK Athene, waarvoor hij vijf doelpunten scoorde in 27 competitiewedstrijden. In juli 2012 werd hij uitgeleend aan Watford. Dat bevond hem te licht voor de Championship. Udinese verhuurde Beleck in januari aan Stevenage, op dat moment actief in de League One. In dertien wedstrijden slaagde hij er niet in te scoren voor Stevenage. Op 20 augustus 2013 werd bekend dat hij tijdens het seizoen 2013/14 werd verhuurd aan RAEC Mons, waar hij rugnummer 9 kreeg.

Clubstatistieken

Zie ook
Lijst van spelers van ACF Fiorentina

Kameroens voetballer
Frans voetballer